La Frette, commune française de l'Isère
 La Frette, commune française de Saône-et-Loire

Voir aussi
La Frette-sur-Seine, commune française du Val-d'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France